Патриция Белчер () — американская телевизионная и киноактриса.

Биография 
Патриция родилась в городе Хелена в штате Монтана. Она снималась в таких фильмах как «Коматозники» (1990), «Прямая и явная угроза» (1994), «Особь» (1995), «Послание в бутылке» (1999), «Джиперс Криперс» (2001), «Роковое число 23» (2007), сериалах «Женаты… с детьми», «Беверли-Хиллз 90210», «Скорая помощь», «Сабрина — маленькая ведьма», «Элли Макбил», «Кости», а также во многих других фильмах и сериалах.

Белчер также известна на телевидении по ролям в различных рекламах и ролику Американской ассоциации борьбы с раком.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт